James Belich ist der Name folgender Personen:

* James Belich (Politiker) (1927–2015), neuseeländischer Politiker, Bürgermeister von Wellington
 James Belich (Historiker) (* 1956), neuseeländischer Historiker